

Anthroponymes 

 Lindy, un prénom masculin et féminin : 

  est un surnom donné à Charles Lindbergh après son vol au-dessus de l'Atlantique.
  est un surnom donné à l'aviatrice Amelia Earhart.

Culture 
 Lindy hop, une danse de couple
 Lindy exchange, un rassemblement de danseurs de Lindy hop
 , un opéra composé par

Toponyme 

 , au Nebraska

Autre 
 Lindy, une entreprise européenne de connectique informatique et audio vidéo.
 L'effet Lindy, une théorie en sociologie.
 , une chaîne de restaurants américains